Район Сея
Сея (Ібаракі)
Сея (Кіото)